Чемпионат мира по трековым велогонкам 1992 года прошёл в Валенсии (Испания). В связи с Олимпиадой в Барселоне соревнования среди любителей проводились только по видам, не входящим в олимпийскую программу.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1992